Эффе́кт ( — исполнение, действие,  — исполняю, действую) — многозначное слово:
 Средства, предназначенные для создания какого-либо сильного впечатления или для создания иллюзий (спецэффекты), кроме того, эффектом может называться и само созданное впечатление.
 Эффект (естествознание) — синоним явления, обозначает некоторую закономерность, выявленную в природе (см. :Категория:Физические эффекты и явления).
 В социологии, антропологии и психологии эффектом называют реакцию группы или индивида на привходящие (внешние) обстоятельства.

См. также 
 Аффект
 Экономический эффект

Литература